Румансфельден () — ярмарочная община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Реген. Население составляет 2019 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 5,80 км². Официальный код  —  09 2 76 142.

Население

Примечания

Фотогалерея

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии